Myrina (, altgriechisch auch Myrine) steht für:

Orte:
 Myrina (Limnos), Hauptstadt der griechischen Insel Limnos
 Myrina (Thessalien), Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Kambos in der griechischen Stadt Karditsa

in der antiken Geografie:
 Myrina (Kleinasien), Stadt in Mysien, an der Westküste der heutigen Türkei
 Titularbistum Myrina, zurückgehend auf ein Bistum der antiken Stadt
 Myrina (Kreta), Ort auf Kreta

Mythologie:
 Myrina (Amazone), Amazonenkönigin der griechischen Mythologie
 Myrina (Königin), sagenhafte Königin von Lemnos aus der griechischen Mythologie

Sonstiges:
 Myrina (Vorname), weiblicher Vorname